Moldova a fost denumirea unei formațiuni statale de tip feudal, cu întindere variabilă în timp, situată în spațiul dintre Carpații Orientali-Dunăre-Marea Neagră-Nistru și Podolia. Statul feudal Moldova a existat în perioada de la înființarea sa în secolul XIV, până la anul 1830, când a fost adoptată prima formă de reglementare de tip constituțional, Regulamentul Organic.

Nu există un document care să stabilească denumirea oficială a entității statale, documentele făcând referire la el în special cu forma Moldova, întâlnindu-se însă și alte toponime mai puțin uzitate: Țara Moldovei, Bogdan, Cara-Bogdan, Cara-Iflac etc.

Statul feudal Moldova era o monarhie absolutistă, toate puterile (executivă, legislativă și judecătorească) revenind Domnului, care era ales de marii feudali (boierii), sursa legitimității puterii fiind de drept divin ("mila domnului"). Guvernarea era exercitată fie autocratic de către domn, fie în cooperare cu Divanul format din boierii mari.

Referințe și note

Bibliografie

Vezi și
 Formarea statelor medievale românești
 Statele medievale românești
 Descălecatul Moldovei
 Principatul Moldovei
 Moldova (dezambiguizare)

Legături externe

Istoria medievală a României
Istoria Moldovei
Principatele române
State medievale